Wihr (toponiem), toponiem in de Elzas

 Wihr-au-Val, Haut-Rhin
 Wihr-en-Plaine, voormalige gemeente in Haut-Rhin